Scheibe kan avse:

Personer
 Egon Scheibe (1908–1998), tysk ingenjör och flygplanskonstruktör
 Johann Adolf Scheibe (1708–1776), tysk-dansk kompositör

Företag
 Scheibe-Flugzeugbau, tysk flygplanstillverkare
Flygplansmodeller:
 Scheibe Bergfalke, segelflygplan
 Scheibe SF 23
 Scheibe SF 25

Se även
 Ridderborg – svensk adelsätt

Efternamnsförgreningssidor
Tyska efternamn